Primera División 2003/2004 – 73. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 30 sierpnia 2003, natomiast ostatni – 23 maja 2004.
Mistrzostwo Hiszpanii zdobył Valencia CF, dla którego był to 6. tytuł w historii. Tytułu mistrzowskiego bronił Real Madryt. Do Segunda División spadły Real Valladolid, Celta Vigo oraz Real Murcia.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=3 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=5 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Hiszpanii
2004 w Hiszpanii